Kaila ist der Familienname folgender Personen:

 Eino Kaila (1890–1958), finnischer Philosoph
 Mai al-Kaila (* 1955), palästinensische Ärztin, Diplomatin und Ministerin

Kaila steht auch für
 Kaila (Einheit), ein Getreidemaß

Siehe auch:
 Cayla
 Kayla
 Keila